Барми – дорогоцінні прикраси, що надягались на плечі монарха – мабуть один з найдревніших з усіх традиційних давньоруських символів влади монарха.
 Барми (Рязань) Барми Старої Рязані — намиста, дорогоцінні наплічні прикраси XII століття, зразок ювелірної справи київських майстрів, знаки влади великих князів.